Das Regal Scottish Masters 1996 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1996/97. Das Einladungsturnier wurde vom 24. bis 29. September im Civic Centre von Motherwell nahe Glasgow ausgetragen.

Titelverteidiger Stephen Hendry verlor sein Auftaktmatch gegen Alan McManus, der danach bis ins Finale kam. Dort traf er auf Peter Ebdon, der im Vorjahr das Endspiel gegen Hendry verloren hatte. Diesmal hatte der Engländer aber das bessere Ende für sich und holte sich mit 9:6 seinen einzigen Scottish-Masters-Titel.

Preisgeld 
Um 15.000 £ stieg das Preisgeld im Vergleich zum Vorjahr. 5.000 £ bekam alleine der Sieger mehr, bei den weiteren Platzierten betrug der Aufschlag zwischen 250 £ und 1.000 £.

Finalrunde 
Die Top 10 der Weltrangliste sowie Jimmy White und Mark Williams als Nummer 13 und 16 bildeten das geladene Teilnehmerfeld des Turniers. Die auf Platz 5 bis 12 gesetzten Spieler traten in Runde 1 gegeneinander an. Die Top 4 waren für das Viertelfinale gesetzt.

Finale 
Peter Ebdon hatte im Vorjahr das Endspiel verloren, aber auch für Alan McManus war es die zweite Titelchance, nachdem er 1993 schon einmal im Endspiel gestanden und knapp mit 9:10 verloren hatte. Seinen letzten Turniersieg hatte der Schotte beim Dubai Classic 1994 mit 9:6 gegen Ebdon geholt und er hatte 5 der 7 bisherigen Turnierbegegnungen gewonnen. Allerdings war der Engländer zuletzt erfolgreicher gewesen und stand auch 3 Plätze vor McManus in der Weltrangliste. Den besseren Start hatte McManus, der 3:1 in Führung ging. Dann glich Ebdon aber nicht nur aus, sondern ging bis zum Ende der ersten Session seinerseits mit 2 Frames Vorsprung in Führung. Am Abend konnte der Schotte zwar anfangs zum 5:5 ausgleichen, doch dann zog Ebdon davon auf 8:5. Vier Chancen hatte er nun, den Sieg zu vollenden, einmal konnte McManus noch mit einem Century-Break verkürzen, dann holte Ebdon den 15. Frame zum 9:6-Sieg. Es war sein vierter Profititel im vierten Jahr in Folge.

Century-Breaks 
6 Breaks von über 100 Punkten gab es im Turnier, zwei davon im Finale. Der unterlegene Finalist Alan McManus erzielte als einziger Spieler 2 Century-Breaks, für sein höchstes Turnierbreak mit 138 Punkten im Viertelfinale bekam er 5.000 £ Extraprämie.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1996
1996
Billardturnier in Motherwell